Уэйн Э. Хайтауэр (; 14 января 1940 года, Филадельфия, Пенсильвания, США — 18 апреля 2002 года, Филадельфия, Пенсильвания, США) — американский профессиональный баскетболист, который отыграл пять сезонов в Национальной баскетбольной ассоциации, а также ещё пять сезонов в Американской баскетбольной ассоциации.

Ранние годы 
Уэйн Хайтауэр родился 14 января 1940 года в городе Филадельфия (штат Пенсильвания), где учился в средней школе Овербрук, в которой играл за местную баскетбольную команду.

Студенческая карьера

Профессиональная карьера

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 Статистика в NCAA на сайте Thedraftreview.com
 Статистика в АБА и НБА на сайте Basketball-Reference.com
 Краткая биография в АБА на сайте Nasljerseys.com

Баскетболисты США
Игроки «Канзас Джейхокс» (баскетбол)
Игроки БК «Реал» Мадрид
Игроки «Сан-Франциско Уорриорз»
Игроки «Балтимор Буллетс»
Игроки «Детройт Пистонс»
Игроки «Денвер Рокетс»
Игроки «Лос-Анджелес Старз»
Игроки «Юта Старз»
Игроки «Техас Чеперрелс»
Игроки «Каролина Кугарз»